Il talismano della nonna (Grandma's Boy) – film statunitense del 1922 diretto da Fred C. Newmeyer
Cocco di nonna (Grandma's Boy) – film statunitense del 2006 diretto da Nicholaus Goossen